Valerie Vermeersch (Gent, 18 september 1985) is een Belgisch hockeyspeelster.

Levensloop 
Ze speelt voor La Gantoise HC en is lid van de Belgische vrouwenhockeyploeg. Ze is een studente geneeskunde.

In januari 2010 was ze al voor de tweede maal de laureate van de Gouden Stick (vrouwen, senioren) van de Koninklijke Belgische Hockey Bond.

Vermeersch is al jarenlang geselecteerd voor de Belgische vrouwenhockeyploeg, ook voor de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen. Voor aanvang van de spelen had ze 144 caps.

Belgisch hockeyer
Belgisch olympisch deelnemer